Weydmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Weydmann (1837–1903), Mennoniten-Prediger in Krefeld
 Heinrich Weydmann (1848–1922), Schweizer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Weidmann